Aventura (band), een groep van vier jongens uit New York die bachatamuziek maken.
Aventura (Florida), een plaats in de Verenigde Staten